Масса — русская мера поштучного счёта равная дюжине гроссов, то есть дюжине дюжин дюжин (). Применялась до введения метрической системы преимущественно в оптовой торговле мелкими галантерейными и канцелярскими товарами.

В разговорном русском языке слово «масса» может использоваться в значении «множество», «большое количество» (например, «масса народу», «масса хлопот», «масса впечатлений», «масса дел», «масса времени»). Предполагается, что такое словоупотребление произошло от данной единицы счёта.

Большой гросс 
В английской системе мер аналогичная единица поштучного счёта называется большой гросс () и также равна 1728. В Общероссийском классификаторе единиц измерения (ОКЕИ) «большой гросс» имеет код 731 и международное обозначение GGR.

Вымышленные аналоги 
В английском научно-фантастическом романе Г. Уэллса «Когда Спящий проснётся» (1899) описано, что в начале XXII века на Земле вместо десятичной используется двенадцатеричная система счисления. Там для обозначения дюжины гроссов применяется вымышленная единица — «доцанд» (dozand):

Вы жили во времена десятичной, арабской системы счисления: десятки, маленькие сотни и тысячи. Сейчас же используется одиннадцать символов для обозначения чисел. У нас есть отдельные цифры для чисел десять и одиннадцать, а дюжину мы обозначаем при помощи двух цифр. Дюжина дюжин составляет гросс, большую сотню, как вы уже знаете. Двенадцать гроссов — это доцанд, и, наконец, доцанд доцандов — мириад. Ведь просто же? 

Двенадцатеричное общество Великобритании, которое существует с 1959 года и пропагандирует переход с десятичной на двенадцатеричную систему счисления, собирает разные варианты наименования чисел для такой системы. В частности для наименования числа в двенадцать гроссов () разными авторами предлагаются следующие названия: dell, dosmil, great, grand, kiliad, liriad, taozen, trin, trizen и zantrev. В Американском двенадцатеричном обществе, существующем с 1944 года, предлагается обозначать данное число словом mo или triqua.

См. также 
 Тьма
 Двенадцатеричная система счисления
 1728

Примечания